Gulou puede referirse a:

Gulou , torre del tambor en Beijing, China.
Locaciones;
Gulou , localidad en Nanjing, China.
Gulou , localidad en Jiangsu, China.
Gulou, localidad en Henan, China.
Gulou, localidad en Fujian, China.